

Geografia
 Isola di Tillo – isola russa parte dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe, Oceano Artico
 Isole di Tillo – gruppo di isole russe nel mare di Kara
 Tillo – villaggio in Turchia
 Tillo – località nel comune di Fontana Liri

Persone 
 Jakob Tillo – pioniere dell'aviazione, diplomatico e imprenditore estone
 Marco Di Tillo – autore televisivo, scrittore e regista italiano